Синéзиу Фелисиáну Пеcáнья (Cinézio Feliciano Peçanha) (род. ,  (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия), или же Местре Кобра Манса (Mestre Cobra Mansa), более известный как Кобринья (Cobrinha) или Кобринья Манса (Cobrinha Mansa) — местре капоэйры Ангола.

Один из основателей и учителей организации, известной как FICA в Бразилии (сокр. «Fundação Internacional de Capoeira Angola»), или ICAF в англоязычном мире (сокр. «International Capoeira Angola Foundation»). FICA/ICAF является крупнейшей в мире организацией, развивающей Капоэйру Ангола, и состоит из множества сообществ, ветвей и учебных групп.

Роль в сообществе Капоэйры 
Местре Кобра Манса широко известен в мире Капоэйры. Начав заниматься капоэйрой в 1973 году с Местре Жозиас да Силва и Местре Раймундо, он играл в уличных родах в родном городке Дюк де Кашиас. Ученик местре Мораеса с 1974 года (увидев игру этого мастера в Roda de Central do Brasil, Кобринья присоединился к нему), он является выходцем из предместий Рио-де-Жанейро, Бразилия. Целью его жизни стало развитие Капоэйры Ангола, и, надо признать, именно его усилия во многом послужили причиной ныне существующей популярности и известности этого вида спорта в мире. В прошлом местре работал офицером полиции (1979—1981 годы), фотографом, артистом уличного цирка (Circo Picolino).

Также местре Кобра Манса является основателем «Киломбо Тенонде» — некоммерческой организации, помогающей развитию детей из бедных семей из района Коутос (), предместий Салвадора, откуда сам местре родом. Основанный в Баие, киломбо имеет две основные ветви:
 Культурный центр в Салвадоре
 Сельскохозяйственную ферму рядом с Валенсой ()

История 
Начал тренироваться у местре Мораес в 1976 году. Процесс продвигался настолько удачно и гармонично, что в 1982 они вдвоем основали GCAP в Салвадоре, Бразилия.

В некоторых моментах местре Кобра Манса и местре Мораес расходились во мнениях относительно направления развития школы, где оба они являлись авторитетными фигурами — Grupo Capoeira Angola Pelorinho или сокращенно GCAP. Результатом этого стало отделение Кобра Мансы от Группо Пелоринью и создание FICA.

Кобринья переехал в США и, приблизительно в 1994, после серии успешных выступлений, в частности, общества «Ausar Auset Society» открыл там школу в Вашингтоне, полностью посвященную Капоэйре Ангола, ставшую филиалом GCAP.

В 2004 году он уезжает из США домой в штат Баия, Бразилию, для того, чтобы организовать центр изучения капоэйры Ангола ближе к месту её зарождения — городу Салвадор.

Стиль 
Местре Кобра Манса известен как местре Капоэйры Ангола. Он глубоко уважаем капоэйристским сообществом за его познания в области исторических и культурных корней самого явления Капоэйры, равно как и за динамичный и агрессивный стиль игры в роде.

В 2005—2006 годах Кобра Манса совершил поездку по центрально-западному региону Африки, которую он совершил в поисках корней Капоэйры. Пребывая в Анголе и Мозамбике, из поездки им было вынесено много информации относительно нголо («танца зебр») и иных местных Африканских культурных традиций, которые были использованы в прошлом как базис для зарождения и последующего развития Капоэйры Ангола.

Словосочетание «Cobra Mansa» означает «ручная змея», а слово «Cobrinha» означает «змейка». Эти прозвища вполне описывают его интересный и коварный стиль игры.

Преемничество в Капоэйре 
 Линия местре в Капоэйре Ангола, начиная от Местре Пастиньи
 Abada capoeira

Примечания

Ссылки 
 Сайт московского филиала Интернационального Фонда Капоэйры Ангола, ФИКА Москва (FICA Moscou), www.capoeira-angola.ru, Группа является учениками Местре Кобра Манса. FICA Moscou ведет постоянную связь с местером, члены группы ездят в Бразилию заниматься у Местре Кобра Манса, Местре Валмира и Местре Журандира из FICA, а также принимают участие в международных конференциях по капоэйре. FICA Moscou также организует семинары и конференции в России с участием Местре Кобра Манса и мастеров ФИКА.
 Биография Местре Кобра Манса на сайте capoeira-angola.ru
 Сайт FICA Washington DC 
 Сайт FICA Bahia
 Сайт Киломбо Тенонде 
 Сайт GCAP

Видеозаписи игры местре 
 YouTube: Местре Кобра Манса и местре Бандейра, Португалия.
 YouTube: Местре Кобра Манса  и Местре Жоао Пекено, Roda no Circo Voador, 1984 год.
 YouTube: Mestre Cobra Mansa  играет с тремя капоэйристами по очереди. Второй игрок — Местре Amendoim, ведет батерию Mestre Mão Branca. Запись 1987 года, Оро Прето, Бразилия.

Местре